Stanisław Krynicki – inżynier, działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (24 października 1931)
 Stanisław Krynicki ps. „Tymkowicz” (1889-1914) – porucznik Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Krynicki (1894-1915) – szeregowy 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (6 czerwca 1931) i Krzyżem Walecznych
 Stanisław Krynicki (1903-1962) – ksiądz kanonik, doktor prawa

Zobacz też 
 Krynicki

Przypisy